A Taça Nacional de São Tomé e Príncipe de 2019 foi a 31ª edição do torneio nacional. Foi organizada pela Federação Santomense de Futebol e contou com 38 times na disputa. A equipa do FC Porto Real da Ilha do Príncipe foi a ganhadora do título, faturando o bicampeonato.

Sistema de Disputa
A competição é disputada em sistema eliminatório em duas chaves, com o vencedor da Ilha de São Tomé enfrentado o vencedor da Ilha do Príncipe na final. Nesta edição, participaram 32 clubes na fase inicial da Ilha de São Tomé. No Príncipe, apenas 6 clubes disputam a chave.

Premiação

Ver Também
Campeonato Santomense de 2019

Taça Nacional de São Tomé e Príncipe